Champaign é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Champaign (Illinois)
Condado de Champaign (Ohio)

Desambiguações de topônimos